Birds - palavra em inglês que significa "pássaros"
Ou ainda:
 The Birds
 Birds (Illinois)
Birds, um romance gráfico de Gustavo Duarte

Música
 Birds (canção de Anouk)
 Birds (canção de Coldplay)

Veja também
 Bird

Desambiguação